Archetti ist der Familienname folgender Personen:
 Eduardo P. Archetti (1943–2005), argentinischer Anthropologe und Soziologe
 Giovanni Andrea Archetti (1731–1805), römisch-katholischer Kardinal
 Luigi Archetti (* 1955), italienischer Maler, Komponist und Musiker